Предок:

 Предок — родители или (рекурсивно) родитель предка (например, дедушка, бабушка, прадед, прабабка и так далее).
 Предок — фильм сценариста и режиссёра Каролины Робо.